Пенні Гардевей, Анферні Діон «Пенні» Гардевей (англ. Anfernee Deon "Penny" Hardaway, нар. 18 липня 1971, Мемфіс, Теннессі) — американський професійний баскетболіст.
 Джеймс Гардевей - музикант Walls of Jericho.